Pakong kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pakong, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kecamatan Pakong, distrikt, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar